Bottleneck Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bottleneck Peak (Idaho)
 Bottleneck Peak (Utah)